

Фамилия 
Марчелло () — итальянская фамилия, которую носили:

 Марчелло, Алессандро (1673—1747) — венецианский композитор.
 Марчелло, Бенедетто (1686—1739) — венецианский композитор.
 Марчелло, Карлос (1910—1993) —  американский криминальный авторитет и глава мафии Нового Орлеана.
 Марчелло, Николо (1399—1474) — венецианский дож.
 Марчелло, Розанна Скальфи (1710—1742) — венецианская певица и композитор.

Мужское имя 
 Гандини, Марчелло (род. 1938) — итальянский автомобильный дизайнер.
 Капра, Марчелло — итальянский врач и философ XVI века.
 Липпи, Марчелло (род. 1948) — итальянский футбольный тренер.
 Мальпиги, Марчелло (1628—1694) — итальянский биолог и врач.
 Мастроянни, Марчелло (1924—1996) — итальянский актёр.

См. также 
 Марчелло (монета) — венецианская монета номиналом в пол-лиры.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки